Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Góralski – polski matematyk, metodolog, teoretyk twórczości i heurysta
 Franciszek Góralski – działacz mazurski, gawędziarz ludowy, rolnik
 Ignacy Góralski – polski rolnik i działacz organizacji rolniczych, polityk, poseł na Sejm
 Maciej Góralski – polski muzyk, tłumacz literatury buddyjskiej, orientalista, buddolog, autor tekstów, propagator buddyzmu
 Witold Góralski – polski prawnik, politolog
 Władysław Góralski – polski historyk i dyplomata
 Wojciech Góralski – rzymskokatolicki ksiądz, prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego
Zbigniew Góralski – polski historyk

Inne:
 Buk Góralski – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim